Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1953 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 31 januari en 1 februari 1953 in het Hamar Stadion in Hamar. Er namen 21 schaatsers uit 7 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Hjalmar Andersen, die de Europese titel in 1952 te Östersund had veroverd. Kees Broekman veroverde de eerste Nederlandse Europese titel. Hij won de 5 kilometer en de 10 kilometer. Deze prestatie had het grootste succes van Broekmans carrière moeten zijn, maar dit toernooi viel samen met de Watersnood in Zuidwest-Nederland, zodat deze prestatie nauwelijks aandacht kreeg.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1953
Langebaanschaatsen in 1953
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Hamar
Schaatsen 1953